Stephanostomum är ett släkte av plattmaskar. Stephanostomum ingår i familjen Acanthocolpidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Stephanostomum